Ocesobates är ett släkte av kvalster. Ocesobates ingår i familjen Chamobatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Ocesobates